Kiro est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Kiro, commune du département de Kordié de la province de Sanguié dans la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 , poste colonial dans la province de l'Équatoria-Central au Soudan du Sud ;
 Kiro, une census-designated place du Kansas, aux États-Unis ;
 Kiro-Hari, commune du département de Gorom-Gorom, dans la province d'Oudalan et la région du Sahel au Burkina Faso.

Prénom 
Kiro est un prénom masculin macédonien notamment porté par :
 Kiro Gligorov (1917-2012), homme d'État macédonien, premier président de la République de Macédoine ;
 , surnom de Kiro Petrov Zanev (1835-1876), homme de lettres et révolutionnaire bulgare ;
 Kiro Stojanov (1959-), évêque macédonien ;
 Kiro Urdin (1945-), artiste, peintre, sculpteur et réalisateur macédonien.

Patronyme 

  (1995-), joueuse et entraîneuse de tennis sud-africaine ;
  (1989-), journaliste suédoise.

Divers 
 Grotte de Bacho Kiro, grotte paléolithique de l'oblast de Gabrovo en Bulgarie, nommée en hommage à Bacho Kiro ;
 Kiro Congo, organisation catholique pour la jeunesse de la République démocratique du Congo ;
 KIRO-TV, station de télévision américaine située à Seattle dans l'État de Washington appartenant à Cox Enterprises.